Lake View (Alabama)
Lake View (Texas)
Lake View (Iowa)
Lake View (Carolina do Sul)
Lake View (Arkansas)

Desambiguações de topônimos